Congreso Nacional Democrático puede referirse a:

 Congreso Nacional Democrático (Ghana)
 Congreso Nacional Democrático (Granada)